Nel Vicino Oriente antico, il termine accadico Amurru (Martu, in sumerico) indicava:
Amurru (anche Amorrei e Amorriti) – popolazione nomade semitica del Vicino Oriente antico
Amurru – divinità principale del popolo Amurru (Amorrei)
Amurru – regno amorreo sorto in Siria nel XIV secolo a.C.
Amurru – regione storica, corrispondente alla Siria ad ovest dell'Eufrate

Pagine correlate
Martu